Vlaamse Christen Partij, een politieke partij in Vlaanderen
 Verenigde Communistische Partij, een politieke partij in Groningen
 Vietnamese Communistische Partij, de communistische partij van Vietnam
 Vakcentrale voor Professionals, een Nederlandse vakcentrale